Tor`eh-ye Khvoran kan syfta på följande platser:

Iran 

 Tor‘eh-ye Khvorān (sund, lat 26,95, long 55,86), Hormozgan, 
 Tor‘eh-ye Khvorān (sund, lat 26,99, long 56,05), Hormozgan, 

Robotskapade Iranförgreningar